Een partij kan zijn:

 partij (recht), een individuele rechtspersoon of groep die een rechtsdaad stelt met (of tegen) minstens één andere, zoals een overeenkomst aangaan, een proces voeren, een (burger)oorlog uitvechten
 politieke partij, een politieke vereniging 
 partij (product), een niet bepaalde hoeveelheid van een economisch goed
 partij (muziek), het aandeel van één of meer instrumenten of  zangstemmen die één bepaald aandeel hebben in de partituur van een muziekstuk 
 partij (spel), een spel dat één maal ten einde wordt gespeeld, eventueel als onderdeel van een toernooi
 een groep spelers die het samen tegen één of meer tegenpartijen opnemen
 een kandidaat voor een huwelijk of ander partnerschap, zoals in 'een goede partij'
 feest, een party 
 Partij (plaats), een dorp in de gemeente Gulpen-Wittem in Limburg (Nederland)